LF steht für:
 Landwirtschaftlich genutzte Fläche, eine landwirtschaftliche Flächenmaßeinheit
 Leipzig Fernsehen, einen lokalen Fernsehsender der Stadt Leipzig
 LaFee, eine deutsche Dance-Pop-Sängerin
 Leitfaden (Polizei), eine Vorschriftensammlung der deutschen Polizei
 Logical Framework, eine Repräsentationssprache für Logiken
 LF-Parser, ein Top-Down Parser
 (LF)-Raum (Limes von Fréchet-Räumen), eine in der Mathematik untersuchte Klasse von Vektorräumen
 Ligandenfeld, Begriff aus der Komplexchemie
 Line-Feed-Steuerzeichen, siehe Zeilenvorschub
 Little Fighter, ein Freeware 2D Beat ‘em up
 Löschgruppenfahrzeug bzw. Löschfahrzeug, ein Feuerwehrfahrzeug
 Low Frequency (engl.), ein Frequenzband elektromagnetischer Wellen, siehe Langwelle
 Ladle Furnace (engl.), Pfannenofen (ladle = Pfanne, ein zylinderförmiges Gefäß zur Aufnahme von Flüssigstahl in Stahlwerken)
 Frankreich nach dem ICAO-Code
 lösungsmittelfrei, Kennzeichnung u. a. bei Farben und Grundierungen
 L. F. Import, einen ehemaligen französischen Automobilhersteller
 Lao Central Airlines (IATA-Code), laotische Fluggesellschaft

LF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreise Altötting, Berchtesgadener Land und Traunstein (für Laufen)
 Großbritannien: Wimbledon (für Fahrzeuge aus London)
 Norwegen: Setesdal in der Provinz Agder
 Österreich: Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Lf steht für:
 Langsamfahrsignal (im deutschen Eisenbahnwesen), siehe Langsamfahrstelle#Signale Deutschland
 Limes floculationis

LF